Paid in Full (significant complètement payé, en anglais) fait notamment référence à :
 Paid in Full, album et chanson hip-hop sorti en 1987 de Eric B. & Rakim ;
 Paid in Full, film américain de Augustus E. Thomas (1914) ;
 Paid in Full, film américain de Emile Chautard (1919) ;
 Paid in Full, film américain de William Dieterle, sorti en France sous le titre : La Rue de traverse (1950) ;
 Paid in Full, film américain de Charles Stone III (2002).